Автомобильная доро́га — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Термин включает в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса, и пространство в пределах установленного габарита.

История 
Определение понятия «дорога» в России закреплено законодательно. Согласно Федеральному закону, от 10 декабря 1995 года, № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

В Федеральном законе, от 8 ноября 2007 года, № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даётся определение автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автомобильные дороги имеют большое количество перекрёстков, пересечений с железнодорожными путями и трубопроводами, и потому проектируются с учётом требований техники безопасности. Стоимость работ по текущему ремонту и содержанию автодорог определяется подсчётом продукции дорожного хозяйства. В некоторых государствах и странах для финансирования работ по поддержанию хорошего состояния автодорог введена плата с водителей за проезд по некоторым дорогам.

Основные элементы автомобильной дороги 
Дорожное полотно (Полотно дороги) — полоса земли, предназначенная для проезда, оно обязано обеспечивать благоприятные условия для движения транспортных средств с определенным весом, а также их безопасную езду в заданном скоростном режиме вне зависимости от погодных условий и факторов времени суток и года. Полоса местности вдоль автомобильной дороги, выделяемая для размещения всех элементов и сооружений автомобильной дороги, включая лесонасаждения, называется полосой отвода. Специально подготовленный грунтовой массив, на котором расположена проезжая часть, обочины и боковые канавы называется земляным полотном. Специальное укрепление проезжей части для обеспечения движения автомобилей заданного веса с расчетной скоростью и обладающее сохранностью против влияния климатических факторов называется дорожной одеждой. Две боковые полосы, непосредственно примыкающие к проезжей части и использующиеся для бокового упора дорожной одежды и для кратковременной остановки автомобилей называются обочины. Канавы по обеим сторонам земляного полотна, служащие для его осушения и отвода воды называются боковыми канавами. Линия пересечения обочины с поверхностью откоса земляного полотна называется бровкой. Часть полосы отвода за пределами земляного полотна, использующаяся для зелёных насаждений и линейных зданий, называется обрезами.

Разновидности 
 Шоссе
 Автомагистраль (скоростная автодорога)
 Просёлочная дорога
 Военно-автомобильная дорога 
 Рокада

Левостороннее и правостороннее движение 

Наличие левостороннего либо правостороннего движения зависит от конкретной страны. В странах с правосторонним движением дорожные знаки расположены в основном на правой стороне дороги, на перекрёстках с круговым движением движение осуществляется против часовой стрелки, пешеходы при переходе через дорогу с двухсторонним движением сначала смотрят налево, в странах с левосторонним движением — наоборот.

Примерно 34 % мирового населения живут в странах с левосторонним движением (к их числу относятся Австралия, Великобритания, Индия, ЮАР, Япония и др.), 66 % — в странах с правосторонним. По протяжённости дороги с правосторонним движением также лидируют — 72 %. Отдельные страны могут переходить с одного типа движения на другое: например, в 1967 году Швеция перешла с левостороннего на правостороннее движение, в 2009 году в Самоа произошёл обратный переход.

Длина автодорог по государствам 

Длина автодорог по государствам (представлены не все):

 США — 6 506 204 км
 Китай — 4 106 387 км
 Индия — 3 320 410 км
 Бразилия — 1 751 868 км
 Япония — 1 210 251 км
 Канада — 1 042 300 км
 Россия — 1 003 802 км
 Франция — 951 200 км
 Австралия — 818 356 км
 Испания — 681 298 км
 Германия — 644 480 км

См. также 
 Автодорожное строительство
 Автомобильные дороги России

Примечания

Литература